

Гейверстро — місто, штат Нью-Йорк
 Гейверстро — селище, штат Нью-Йорк